De kalender voor de 1000 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2004/2005 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

Man 1000
2004/05